Ільяс Саркіс, Ільяс Юссеф Саркіс (; 20 липня 1924 — 27 червня 1985) — ліванський політик, чотирнадцятий президент Лівану.
 Саркіс — національний герой в міфології Вірменії, який після того, як вірмени в 301 році прийняли християнство, став ототожнюватися з християнським святим і носив те ж ім'я.
 Сурб Саркіс — пам'ятка архітектури національного значення, середньовічна вірменська церква у Феодосії.
 Саркіс Адамян (;  23 травня 1998, Єреван, Вірменія) — вірменський футболіст.
 Саркіс Диранян (17 лютого 1859, Константинополь, Османська імперія — 20 січня 1938, Париж, Франція) — художник-сходознавець вірменського походження.
 Ханоян Саркіс Месропович — директор Араґацського садівничого радгоспу Талінського району Вірменської РСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Оганесян Саркіс Арамаїсович (;  17 серпня 1968, Єреван, Вірменська РСР) — радянський та вірменський футболіст.
 Саркісов Саркіс Артемович (Даніелян) (14 лютого 1898, місто Шуша Єлизаветпольської губернії, тепер Нагірний Карабах — розстріляний 2 вересня 1937, Київ) — радянський партійний діяч.
 Амбарцумян Саркіс Саакович — вірменський державний діяч, голова Ради народних комісарів Вірменської РСР у 1926—1928 роках.
 Овсепян Саркіс Рубенович (,  2 вересня 1972, Єреван) — вірменський футболіст.